Isabel de Hainaut (1170–1190) — consorte de Filipe II de França
Isabel I de Jerusalém (1172–1205) — rainha de Jerusalém entre 1192 e 1205
Isabel de Angolema (1188–1246) — rainha de Inglaterra
Isabel II de Jerusalém (1211–1228) — rainha de Jerusalém
Isabel da Inglaterra (1214–1241) — rainha da Germânia e imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico
Isabel da Arménia (1216–1252) — rainha da Arménia-Cilícia
Isabel de Aragão, Rainha de França (1247–1271)
Isabel de Aragão, Rainha de Portugal (1271–1336)
Isabel da França, Rainha da Inglaterra (1295–1358)
Isabel da Baviera, Rainha de França (1370–1435)
Isabel de Valois, rainha de Inglaterra (1389–1409)
Isabel de Portugal, Rainha de Castela (1428–1496)
Isabel I de Castela (1451–1504) — rainha de Castela, Sicília e de Aragão
Isabel de Aragão e Castela, Rainha de Portugal (1470–1498)
Isabel de Portugal, Imperatriz Romano-Germânica (1503–1539) — esposa de Carlos V
Isabel I de Inglaterra (1533–1603)
Isabel Clara Eugênia da Espanha (1566–1633) — arquiduquesa da Áustria
Isabel II de Espanha (1830–1904)
Isabel II do Reino Unido (1926–2022)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história